Cette page contient les pages d'homonymie de Borges et Le Borges.

Patronyme 

Borges ou Le Borges est un patronyme lusophone et hispanophone, porté notamment par (ordre alphabétique) :

Acteurs
 Alexandre Borges, acteur brésilien (né en 1966) ;
 Everlayn Borges, actrice cubaine (née en 1980) ;
 Gail Borges, actrice américaine ;
 Graciela Borges, actrice argentine (née en 1941) ;
 Neuza Borges, actrice brésilienne (née en 1941) ;

Artistes
 Hernani Borges, manager de production et assistant réalisateur portugais (né en 1971) ;
 Jacobo Borges, peintre vénézuélien (né en 1931) ;
 Norah Borges, artiste peintre argentine (1901-1998) ;
 Steffanie Borges, chanteuse américaine de heavy metal (née en 1961) ;
 J. Borges, artiste contemporain spécialiste en folhetos (né en 1935) ;

Écrivain
 Jorge Luis Borges, écrivain et poète argentin (1899-1986) ;

Personnalités politiques et militaires
 Francisco Borges, colonel sud-américain (mort en 1874) ;
 Jorge Borges, homme politique cap-verdien (né en 1952) ;
 Julio Borges, homme politique et un avocat vénézuélien (né en 1969) ;
 Víctor Borges, homme politique cap-verdien (né en 1955) ;

Sportifs
 Ana Borges, footballeuse portugaise (née en 1990) ;
 Antonio Borges, footballeur brésilien (naissance inconnue) ;
 Felipe Borges, handballeur international brésilien (né en 1985) ;
 Humberlito Borges Teixeira, footballeur international brésilien (né en 1980) ;
 Lucas Borges, joueur de rugby à XV argentin (né en 1980) ;
 Marco Aurélio Pereira Borges, footballeur portugais (né en 1977) ;
 Mauricio Borges Silva, volleyeur brésilien (né en 1989) ;
 Steven Pinto-Borges, footballeur franco-portugais (né en 1986) ;

Mannequins
 Maria Borges, mannequin angolaise (née en 1992) ;
 Alyson Le Borges, mannequin française (née en 1986) ; ( Orthographe différente )

Paronyme

Cinéma
 Les Borges, documentaire canadien (1978) réalisé par Marilú Mallet ;
 Borges, el eterno retorno, film argentin (1999) réalisé par Patricia Enis et Fernando Flores ;
 Borges para millones, documentaire argentin sur Jorge Luis Borges (1978) réalisé par Ricardo Wullicher ;
 Harto the Borges, documentaire argentin sur Jorge Luis Borges (2000) réalisé par Eduardo Montes Bradley ;
 Paseo con Borges, documentaire mexicain sur Jorge Luis Borges (1975) réalisé par Adolfo García Videla ;
 Un amor de Borges, film argentin (2000) réalisé par Javier Torre ;

Homonymie de patronyme